Saint-Vincent (Valle d'Aosta), een gemeente in Italië
Saint-Vincent (België), een plaats in de gemeente Tintigny
Saint Vincent en de Grenadines, een land in West-Indië
Saint Vincent (eiland), een eiland behorende tot Saint Vincent en de Grenadines 

Saint-Vincent (Haute-Garonne)
Saint-Vincent (Haute-Loire)
Saint-Vincent (Puy-de-Dôme) 
Saint-Vincent (Pyrénées-Atlantiques)
Saint-Vincent (Tarn-et-Garonne)

ook:

Zie ook 
 St. Vincent (doorverwijspagina)
 Sint-Vincentius (doorverwijspagina)